Лос Ехес има више значења:

 Лос Ехес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ехес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику